Kamato Hongo – supercentenaria giapponese
 Kanata Hongō – attore e modello giapponese
 Rika Hongo – ex pattinatrice artistica su ghiaccio giapponese